Saint-Camille peut désigner :
Saint-Camille, une commune du Burkina Faso ;
Saint-Camille, une municipalité de la région administrative de l'Estrie, dans la province de Québec au Canada.